Deist ist der Familienname folgender Personen: 

 Heinrich Deist senior (1874–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Deist (1902–1964), deutscher Politiker (SPD)
 Hellmuth Deist (1890–1963), Lungenarzt in  Ludwigsburg, Oberstarzt 

Deist bezeichnet:
 Deist (gesprochen De-ist), einen Anhänger des Deismus 

Siehe auch: